Criado em 2018, o Alterbank nasceu com o intuito de melhorar a experiência na utilização de criptomoedas no mercado brasileiro, possibilitando seu uso no dia a dia sem fricção. A fintech proporciona a união do sistema financeiro tradicional com a nascente criptoeconomia, estabelecendo, em um único aplicativo, uma carteira de bitcoins integrada a uma conta digital completa e um cartão cartão VISA.

História

2018 – PagueCripto
Em maio de 2018, sob o nome de PagueCripto, o Alter inicia suas atividades. Na época, os empreendedores desenvolveram uma plataforma web onde os usuários podiam pagar boleto e efetuar transferência bancária utilizando diversas criptomoedas, dentre elas: Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum,  Litecoin, Decred, IOTA, NANO e Dash.

Com o passar dos meses, os empreendedores perceberam que seus clientes estavam utilizando a plataforma para efetuar o pagamento de boletos da fatura de seus cartões de crédito ou para recarregar a conta de um banco digital. Foi o insight que precisavam para rever o modelo de negócios e dar o próximo passo.

2019 - 2020 – Alterbank
Ainda no final de 2018, a empresa dá um salto de evolução e começa a construção do banco digital visando oferecer um cartão recarregável com criptomoedas e, durante o desenvolvimento desse novo serviço, percebe que a solução poderia ser muito mais robusta.
 
Desta forma, a PagueCripto funcionou da maneira original - ou seja, possibilitando o pagamento de boletos e transferências bancárias com criptomoedas - até junho de 2019, quando o produto Alterbank foi apresentado ao mercado. Após o lançamento, os empreendedores não conseguiram focar nas atividades distintas e se concentraram no Alterbank.
 
Nasceu então o Alterbank, uma conta digital multimoedas integrada com uma exchange de criptomoedas. Agora, os clientes poderiam ter uma conta digital para transacionar com reais ou bitcoins no mesmo app, utilizando um cartão VISA - o #vermelhinho, carro-chefe da empresa.
 
Tal integração habilitou o conceito de trazer as criptomoedas digitais para o mundo real. Com o Alterbank, pessoas que tinham bitcoins poderiam, com alguns toques na tela, converter suas criptomoedas para reais e então usar o dinheiro por meio do AlterCard VISA - ou até mesmo sacá-los na rede do Banco 24Horas. A conexão mais curta entre o mundo real e o mundo cripto havia surgido.
 
O nome Alterbank veio do aumento no escopo de serviços oferecidos e da maior ambição da fintech, remetendo claramente à visão do negócio. A primeira parte do nome, Alter, representa o foco e a missão da empresa: ser uma alternativa de serviços financeiros e criptoativos, oferecendo uma experiência integrada entre conta digital e exchange de criptomoedas, inovando na relação que os brasileiros têm hoje com as criptomoedas e moedas fiduciárias.

2020 - Atualmente – Alter
Em setembro de 2020, o Alter lançou uma captação inédita no setor de criptomoedas e levantou recursos via Equity Crowdfunding: foram mais de R$ 2 milhões, com cerca de 750 investidores, na operação realizada por meio da plataforma CapTable.
Em dezembro de 2020, em função de um litígio - ainda sub judice - sobre a marca, o Alterbank decidiu adiantar sua estratégia de rebranding, removendo o sufixo 'bank' e mantendo apenas Alter.

Tal mudança busca aproximar a empresa de seus clientes, com a simplificação da marca e dos produtos da empresa, como AlterConta, AlterCard, AlterTransfer, AlterInvest, AlterPay e AlterBank. 
Dessa forma, o Alter comunica ao mercado que ‘bank’ limitava seu escopo de atuação, sendo apenas um entre muitos produtos sob um guarda-chuva possível de soluções financeiras e blockchain que a organização explora.

Ainda no final de 2020, a empresa anunciou o Criptoback, o primeiro serviço de cashback em bitcoins do país. Visando popularizar ainda mais o bitcoin no Brasil, seu funcionamento é muito simples: cada compra utilizando o cartão rende entre 0,5% e 1%  de cashback na carteira de bitcoins pouco dias depois.

Em março de 2021, o Alter anunciou a integração completa com o Pix, sendo a primeira empresa do setor de criptomoedas a possuir essa experiência. Agora os brasileiros já podem depositar bitcoins e enviar Pix para amigos em questão de segundos.

Produtos

AlterConta
A AlterConta é o principal serviço do Alter para o público cripto no Brasil. A AlterConta se baseia em uma conta digital padrão, com a adição de funções específicas para usuários de criptomoedas. Os principais serviços oferecidos são:

Serviços bancários:
 Pagamento de boletos;
 Transferências gratuitas de contas de outras titularidades (TED/DOC);
 Transferências gratuitas via Pix com cadastro de chaves;
 Cartão Internacional VISA pré-pago (AlterCard);
 Cartão de crédito pré-pago virtual (AlterCard virtual);
 Recarga de celular pré-pago.

Serviços cripto:
 Compra e venda de bitcoins;
 Transferências gratuitas de bitcoins entre AlterContas;
 Transferência gratuita de cBRL para qualquer carteira;
 Criptoback: retorno automático em bitcoins (cashback) de parte do valor das compras feitas por meio do AlterCard físico ou virtual.

AlterCard
O Alter fornece aos usuários da AlterConta o cartão AlterCard VISA físico e virtual. Ambos são do tipo pré-pago e por isso sua utilização deve ser na função crédito à vista. Isso significa que o valor das compras feitas com eles debitam diretamente dos reais depositados em sua conta Alter.

Os cartões AlterCard contam com os benefícios VISA, como o Vai de VISA e o VISA Causas. Assim, os clientes podem ter acesso à promoções e ofertas exclusivas, além de poder apoiar causas como educação ou cuidados com animais.

Ainda, o AlterCard oferece um serviço exclusivo no Brasil: o Criptoback. Similar ao cashback, compras acima de R$10,00 realizadas com o AlterCard físico ou virtual devolvem até 1% do valor em bitcoins, depositados diretamente na carteira do cliente após 15 dias.

Criptoback
O Criptoback é um programa inovador no mercado brasileiro que devolve um percentual do valor da compra em bitcoins aos clientes mediante o uso do cartão AlterCard VISA físico ou virtual.

Sua concepção surgiu no início de 2020, quando a empresa percebeu que a maioria dos programas de pontos e cashbacks disponíveis no Brasil não entregavam valor aos clientes de forma eficiente, considerando as dezenas de regras e exceções que impossibilitam o usufruto dos pontos e cashbacks de maneira plena.

O serviço entrou em operação em novembro de 2020 para os funcionários da fintech, ficando disponível no dia 14 de dezembro de 2020 para os clientes-investidores da empresa. Em 12 de janeiro de 2021, o Criptoback ficou disponível para toda a base de clientes do Alter.
A proposta teve sua operação simplificada ao máximo, tendo somente três regras principais:
 Apenas compras a partir de R$10,00 são contabilizadas para o Criptoback.
 Há um período de apuração entre o momento da compra e o depósito de bitcoin em sua carteira. Compras realizadas hoje terão as frações de bitcoins depositadas daqui a 15 dias. Trata-se de uma medida necessária para combater a fraude em compras.
 Existem compras inelegíveis que não geram Criptoback, não importando o valor.